Call Me har flere betydninger:
 Call me – navnet er et dansk teleselskab, der blev oprettet i 1997
 "Call Me (Blondie-sang)" – sang med Blondie
 "Call Me (Femminem-sang)" – en sang indspillet af Feminnem
 Call Me (album) – et album udgivet af Al Green
 "Call Me Maybe" - sang med Carly Rae Jepsen